Эаки́д () — царь Эпира из рода Пирридов, правивший с перерывами в промежутке между 331 и 313 годами 

Эакид был сыном царя Арриба, которого сверг македонский царь Филипп II. Детство Эакида прошло в Афинах. Впоследствии его пригласили занять царский трон в Эпире. Обстоятельства этого события не до конца ясны, предполагают несколько версий. Согласно наиболее распространённой, Эакид стал царём при содействии своей тётки, македонской царицы Олимпиады.

Впоследствии Эакид участвовал во Второй войне диадохов на стороне Олимпиады. В целом действия Эакида-военачальника были безуспешными. В 317/316 году  он был свергнут собственными подданными и бежал. Через несколько лет эпироты вновь пригласили Эакида возглавить их царство. Такое решение вызвало несогласие македонского царя Кассандра. В ходе последующей войны Эакид погиб.

Сын Эакида Пирр впоследствии стал одним из наиболее известных греческих военачальников и на какое-то время сделал Эпир сильнейшим греческим государством.

Биография

Происхождение 
Эакид родился в семье царя одной из областей Эпира Молоссии Арриба и . Также у него был старший брат Алкет, рождённый от первой жены Арриба, предположительно, Андромахи. Точный год рождения Эакида неизвестен. По утверждению , он мог родиться между 357 и 341 годами  Представители рода Пирридов, к которому принадлежал Эакид, возводили свой род к мифологическому герою Ахиллу и царям легендарной Трои. Мальчик был назван в честь одного из своих «мифологических предков» Эака.

Арриб стал царём после смерти своего отца Алкета вместе со своим братом Неоптолемом. Арриб взял в жёны одну из его дочерей Троаду, мать Эакида. После смерти брата он также принял опеку над двумя другими его детьми — Олимпиадой и Александром. Не позднее 357 года  Арриб выдал замуж свою подопечную Олимпиаду за македонского царя Филиппа II.

Изгнание 

В 351/350 или 342 годах  Молоссия была захвачена войсками Филиппа II. Арриб с семьёй, в том числе и малолетним Эакидом, бежал в Афины. Об этом свидетельствует декрет Народного собрания Афин. В этом документе афиняне подтверждали за Аррибом права гражданина Афин, которыми обладали его отец и дед. Также они обещали поддерживать наследственные права Арриба и его детей на управление Молоссией. По одной из версий Арриб умер в Афинах в 342/41 году 

Филипп II не присоединил Молоссию к своему царству, а передал её, не без определённых обязательств, брату своей жены Олимпиады Александру. В 336 году  между молосским и македонским царскими домами был заключён очередной брачный союз. Филипп II выдал замуж за Александра свою дочь от Олимпиады Клеопатру, которая соответственно приходилась племянницей своему жениху. В этом браке родился сын Неоптолем. Вскоре, в 334 году  Александр отправился в военный  в Италию, где в 331 году  и погиб. К тому времени царь Македонии Александр находился в Азии. Наместник царя в Македонии Антипатр конфликтовал с Олимпиадой, вследствие чего царица была вынуждена уехать к себе на родину в Эпир. Без поддержки македонских царей из династии Аргеадов положение ребёнка-царя с регентом женщиной было крайне опасным. Поэтому Эакида пригласили обратно на родину в Эпир, где он занял царский престол, по всей видимости в качестве соправителя двоюродного брата Неоптолема.

Обстоятельства возвращения Эакида на родину в Эпир не до конца ясны. С одной стороны его воцарение не могло произойти без согласия всесильного на тот момент в Греции и Македонии Антипатра, с другой — впоследствии Эакид проявил себя одним из самых верных сторонников Олимпиады, который воевал против . На этом основании Э. Кэрни считает, что Эакид стал царём благодаря Олимпиаде. Также его поведение можно объяснить родственными узами с македонской царицей. Д. Кросс подчёркивал, что Эакид был младшим сыном Арриба. Соответственно такой выбор можно объяснить близким родством с Олимпиадой, племянником которой был Эакид. Старший сын Арриба Алкет был сыном некой Андромахи, а не сестры Олимпиады Троады. Именно это обстоятельство, по мнению Д. Кросса, стало определяющим при выборе царя Эпира. Ещё по одной версии, озвученной ещё у Диодора Сицилийского, старший сын Арриба Алкет был столь отвратительного нрава, что предпочтение было отдано Эакиду. Точная дата возвращения Эакида в Эпир неизвестна. Событие произошло после гибели царя Александра в 331 году  в Италии. Р. В. Светлов считал, что Эакид вернулся в Эпир и стал царём в 326 году

Царствование 

В историографии существует две версии относительно степени власти эпирских царей в целом и Эакида в частности. Согласно одной из них они были неограниченными абсолютными монархами, другой — находились под жёстким контролем народа.

После смерти Александра Македонского в 323 году  греки восстали против македонской гегемонии. Согласно Диодору Сицилийскому, в этой войне на стороне греков участвовали также молоссцы под командованием некоего Ариптея. В историографии существуют различные версии относительно личности Ариптея. По мнению Э. Кэрни, в этом году царём Эпира был Эакид. Согласно Павсанию, «Эакид, сын Ариббы, был во всем послушен Олимпиаде». В контексте данного утверждения участие молоссцев в войне против македонян на стороне греков может быть следствием противостояния Олимпиады с Антипатром, который на тот момент руководил Македонией.

В 319 году  умер Антипатр. Следующим регентом Македонской империи и правителем Македонии стал Полиперхон. Его положение было крайне сложным. Он проиграл в нескольких сражениях Антигону и Кассандру, после чего был вынужден бежать в Эпир. Там Полиперхон предложил Олимпиаде вернуться в Македонию, заняться воспитанием внука Александра и получить определённую власть в Македонии. Для македонян было важно видеть воспитательницей своего царя знакомую царицу, а не чужеземку Роксану. Сначала Олимпиада ответила отказом, однако затем согласилась. По одной из версий, официально Олимпиада стала соправительницей Полисперхона. Р. В. Светлов отмечал, что события войн диадохов могли обойти Эпир стороной, если бы не решение Эакида присоединиться к Олимпиаде. Чтобы убедить царя эпиротов Олимпиада и Полиперхон пообещали женить малолетнего сына Александра Македонского на дочери Эакида Деидамии.

С войсками Полиперхона и эпиротов Олимпиада вторглась в Македонию в 317 году , в то время как Кассандр с армией был занят подчинением греческих городов. Армии Олимпиады противостояло войско под командованием жены Филиппа III Арридея Эвридики. По утверждению античного историка Дурида Самосского, женщины сами вели свои войска: «первая — подобно вакханке, при звуках тимпанов, а вторая — облекшись в македонское вооружение, подобно амазонке». Македонские воины при виде Олимпиады и её внука, сына Александра Великого, отказались повиноваться Эвридике, и без боя перешли на сторону Олимпиады. Участие эпирского войска в завоевании Македонии сделало Эакида врагом Кассандра.

После известия о захвате Македонии Олимпиадой с Полиперхоном Кассандр, который находился с войском в Пелопоннесе, был вынужден вернуться в Македонию. Хоть союзные Олимпиаде и Полиперхону этолийцы и перекрыли Фермопильское ущелье, это не помешало войскам Кассандра попасть в Македонию, переплыв с войсками на территорию Фессалии. Олимпиада вместе с внуком Александром, его матерью Роксаной и другими родственниками и свитой укрылись в приморском городе Пидна. Когда осада Пидны затянулась, на помощь Олимпиаде выступило войско Эакида. Военачальник Кассандра Атаррий не допустил появления эпиротов в Македонии. Он перекрыл горные проходы, тем самым удержал войско Эакида от дальнейшего продвижения. Во время бездействия в войске началось волнение. Эакид отпустил недовольных домой, чем не улучшил, а напротив ухудшил своё положение. Пока Эакид пребывал в бездействии, его подданные взбунтовались и низвергли своего царя, что произошло впервые в истории Эпира. Зачинщиками восстания стали недовольные воины, которых Эакид отпустил домой. Плутарх утверждал, что «восставшие молоссы изгнали Эакида и возвели на престол детей Неоптолема, а приверженцев Эакида захватили и убили». Во время этих событий соратники Эакида Анроклид и Ангел с риском для жизни спасли двухлетнего сына царя Пирра, которому грозила неминуемая гибель, и отвезли мальчика ко двору иллирийского царя Главкия. Согласно Павсанию, эпироты отказались повиноваться Эакиду из-за ненависти к Олимпиаде. Данное свидетельство можно также трактовать в качестве нежелания эпиротов участвовать в греческой войне и отстаивать интересы Олимпиады. Также не исключён конфликт между молоссцами и другими племенами, который входили в союз эпиротских племён. После изгнания Эакида эпироты заключили союз с Кассандром, который после этого отправил в Эпир военачальника Ликиска в качестве регента и стратега.

После поражения Эакид присоединился к войскам Полиперхона, либо бежал в Иллирию, где нашёл пристанище его сын Пирр. В любом случае Эакид провёл следующие несколько лет вне Эпира. В 314/313 году  эпироты решили пригласить своего свергнутого царя вновь возглавить царство. К этому времени Кассандр был вынужден вывести войска из Эпира, так как они были ему необходимы на других фронтах. Эпироты отправили послов к Кассандру с просьбой «позволить им жить по старине». Однако македонский царь не собирался отказываться от Эпира. Возможно, он боялся, что Эпир окрепнет и станет представлять угрозу его собственному царству. Поэтому Кассандр отправил в Эпир войско во главе со своим братом Филиппом. Об этой войне у историков имеются лишь отрывочные сведения. Эакид собрал большое ополчение, однако вышколенные в боях македонские части с марша разгромили эпиротское войско. Сам Эакид с небольшой частью войска бежал в сторону Этолии. По пути к нему присоединились местные противники Кассандра. Филипп настигнул Эакида на границе Акарнании и Этолии и оттеснил к морю. Во время битвы при Эниадах Эакид погиб, либо был смертельно ранен. Власть в Эпире перешла к старшему брату Эакида Алкету II.

Семья 

Эакид был женат на дочери влиятельного фарсальского аристократа и военачальника  Фтии. У пары родились по меньшей мере две дочери Деидамия, Троада и сын Пирр, который стал царём Эпира и одним из наиболее знаменитых военачальников античности.

В литературе 
Эакид в качестве второстепенного персонажа появляется в романе Л. Р. Вершинина «Обреченные сражаться. Лихолетье Ойкумены» при описании событий из жизни Олимпиады.

Примечания

Литература

Источники

Исследования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пирриды
Правители Эпира
Правители Европы IV века до н. э.
Монархи, убитые в IV веке до н. э.